Welser – famiglia di banchieri e mercanti originaria di Augusta, in Germania

Persone 
 Daniel Welser – ex hockeista austriaco su ghiaccio
 Franz Welser-Möst – direttore d'orchestra austriaco
 Mark Welser – banchiere, politico e astronomo tedesco
 Philippine Welser – moglie morganatica di Ferdinando II d'Austria

Altro 
 Welser Autobahn – autostrada austriaca A25